Såris (så:ris) kan syfta på: 

 Såris, Pargas – en by i Pargas stad, Egentliga Finland
 Såris vargarna – en ö i Åboland